Улица Комиссарова — улица в различных городах бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Комиссарова — улица в Гомеле

Казахстан 
 Улица Комиссарова — улица в Караганде

Россия 
 Улица Комиссарова — улица во Владимире, названа в честь Сергея Ивановича Комиссарова (1890—1965), революционера-большевика, советского и партийного деятеля, одного из руководителей города Владимир.

Украина 
 улица Комиссарова — посёлок городского типа Кожанка, Фастовский район, Киевская область, Украина